Krippner ist der Familienname folgender Personen:

 Eri Krippner, deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Franz Krippner (1896–1982), österreichischer Kaufmann und Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Martin Krippner (1817–1894), K.-u.-k.-Hauptmann in Österreich, Stadtgründer in Neuseeland
 Reinhard Krippner (1862–1942), deutscher Briefmarkenfälscher
 Roland Krippner (* 1960), deutscher Architekt, Autor und Hochschullehrer
 Ronny Krippner (* 1980) deutsch-britischer Kirchenmusiker
 Stanley Krippner (* 1932), US-amerikanischer Psychologe, Parapsychologe und Hochschullehrer